Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Brasil Tennis Cup 2016. Insgesamt nahmen 22 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 30. bis 31. Juli 2016 stattfand. Sechs Spielerinnen sowie vier Lucky Loser qualifizierten sich für das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Florianópolis